Алексей Буханов:
 Буханов, Алексей Борисович — Герой России.
 Буханов, Алексей Дмитриевич — Герой Советского Союза.